Берёзовка () — село, Сосновский сельский совет, Красноградский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323386002. Население по переписи 2001 года составляет 564 (263/301 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Березовка находится на левом берегу реки Берестовая, выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Власовка (Кегичевский район), ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Сосновка, на противоположном берегу расположено село Дьячковка (Нововодолажский район).

История 
 1910 — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины